Вулиця Конотопської битви (Мостиська)
 Вулиця Конотопської битви (Рівне)
 Вулиця Конотопської битви (Суми)

Вулиці